День народження:

 День народження — це день, коли народилась певна особа, від цього дня починається відлік віку цієї особи.
 День народження — пісня у виконанні Павла Зіброва
 День народження — пісня та відеокліп Марії Бурмаки
 День народження — пісня та відеокліп гурту Воплі Відоплясова
 День народження — пісня у виконанні української співачки та телеведучої Алли Івашиної
 День народження — пісня у виконанні української співачки Зоряни Рощук
 День народження — радянський художній фільм 1982 року («Мосфільм», реж. Л. Марягін).

Примітки